

Палло — село в Ужгородському районі Закарпатської області

Палло () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара